Жумахан Балапанов (, до 07.10.2005 — Кызылащы) — село в Алакольском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Кызылащинского сельского округа. Код КАТО — 193465100.

Население 
В 1999 году население села составляло 1958 человек (1000 мужчин и 958 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1696 человек (886 мужчин и 810 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Алакольского района
Переименованные населённые пункты Казахстана